Кинич-Муван-Холь:

 Кинич-Муван-Холь I — тринадцатый правитель древнего майяского царства Мутуль со столицей в Тикале.
 Кинич-Муван-Холь II — двадцать четвёртый правитель древнего майяского царства Мутуль со столицей в Тикале.